USP17L4 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 530 амінокислот, а молекулярна маса — 59 636.

Локалізований у ядрі, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Протеази